O14 ou O-14 est un sigle qui peut faire référence à :
 HNLMS O 14, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 Hypertension artérielle gravidique avec protéinurie importante, d’après la classification internationale des maladies ;
 O-14, un gratte-ciel de Dubaï.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres